Palazzo delle Assicurazioni Generali a Ferrara
 Palazzo delle Assicurazioni Generali a Firenze
 Palazzo delle Assicurazioni Generali a Gerusalemme
 Palazzo delle Assicurazioni Generali a Milano
Palazzo delle Assicurazioni Generali a Praga
 Palazzo delle Assicurazioni Generali a Roma
 Palazzo delle Assicurazioni Generali a Zagabria